Уайденер () — английская фамилия. Известные носители:
 Уайденер, Джозеф (1871—1943) — американский бизнесмен, коллекционер и филантроп.
 Уайденер, Джордж Дантон (1861—1912) — американский бизнесмен, член семьи-миллионеров Уайденеров.
 Уайденер, Гарри Элкинс (1885-1912) - американский библиофил, чье имя носит библиотека Гарвардского университета.